Vierter Ring oder Vierte Ringstraße steht für:

 Vierter Verkehrsring, nie gebaute Ringautobahn in Moskau
 4. Ringstraße (Peking), Autobahn in Peking, siehe Autobahnnetz Peking
 Vierter Ring, früherer Name für den Platz des 4. Juli in Berlin, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Lichterfelde #Platz des 4. Juli*